

Brasil
 Porto Alegre Futebol Clube
 Porto Alegre (navio)

Munícipios
 Porto Alegre — capital do estado do Rio Grande do Sul
 Porto Alegre do Norte — no Mato Grosso
 Porto Alegre do Piauí
 Porto Alegre do Tocantins

Outros usos
Porto Alegre (São Tomé e Príncipe) — vila de São Tomé

Desambiguações de topônimos